Corydoras ist eine Gattung von Fischen aus der Familie der Panzer- und Schwielenwelse (Callichthyidae). Die Gattung gehört zur Unterfamilie der Panzerwelse (Corydoradinae), die sich von der Unterfamilie der Schwielenwelse (Callichthyinae) durch das Fehlen einer Knochenplattenreihe zwischen Rücken- und Fettflosse und die geringere Größe unterscheidet. Die zwischen 3 und 12 cm großen Tiere zeichnen sich durch einen charakteristischen Körperbau (Doppelreihe von Knochenplatten, dachziegelartig von vorn nach hinten überlappend: Panzerplatten) und sehr variable Färbung aus. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zur Artbestimmung ist (unter anderem) die Ausprägung und die Anzahl der Zähnung (Odontoden) auf den Pektoralstacheln. Mit wenigen Ausnahmen handelt es sich bei diesen Welsen um Bodenfische, die jedoch als Darmatmer bei mangelndem Sauerstoffgehalt im Wasser in regelmäßigen Abständen an die Wasseroberfläche schwimmen können, um dort atmosphärischen Sauerstoff aufzunehmen und am Boden zu veratmen. Das Phänomen der Darmatmung ist auch unter optimalen Hälterungsbedingungen zu beobachten, wenngleich seltener. Aus der Fähigkeit zur Darmatmung kann nicht auf eine größere Toleranz gegenüber mangelnder Wasserqualität geschlossen werden.

Der Name Corydoras (deutsch etwa „mit Helm und Speer“) leitet sich von griechisch kory („Helm“) und dory („Lanze“, „Speer“) ab und bezieht sich vermutlich auf die den Körper panzernden Knochenplatten und den stachelartigen ersten Strahl der Brustflossen.

Ökologie 
Das Verbreitungsgebiet der Gattung umfasst das ganze tropische und subtropische Südamerika, das Amazonasbecken, das zentralbrasilianische Hochland, die nördliche Pampa Argentiniens und ebenso z. B. die Karibikinsel Trinidad. Diesen geographischen Angaben entsprechend sind die einzelnen Arten an zum Teil sehr unterschiedliche Verhältnisse angepasst. Corydoras kommen im Weißwasser (z. B. Marañón, Río Huallaga, Rio Branco, Río Napo, lehmfarben, mineralreiche Schwebstoffe), Schwarzwasser (z. B. Rio Negro, teerbraun bis colafarben, huminstoffreich, sauer) und Klarwasser (Zentralbrasilien, Rio Guyana, schwach sauer) vor. Die in der Fachliteratur zitierten Corydoras-Biotopbeschreibungen machen deutlich, wie unterschiedlich auch die Temperaturverhältnisse sein können. So sind Corydoras-Arten im zentralbrasilianischen Hochland an Temperaturschwankungen von 8 bis 10 Grad Celsius zwischen dem wärmsten und kältesten Monat gewöhnt. Im Guayanaschild anzutreffende Arten indes leben bei nahezu konstanten Temperaturen zwischen 25 und 27 Grad Celsius.

Sozialverhalten 
Gemeinsam ist den allermeisten Corydoras-Arten das gesellige Verhalten. Einzeln oder pärchenweise kommen praktisch nur Arten der Corydoras acutus-Gruppe vor. Eine artgerechte Aquarienhaltung erfordert – bis auf die genannte Ausnahme – eine Gruppenhaltung (mindestens 6 Tiere pro Art) und Pflanzen, an welche die meisten Arten ihre Eier heften. Arten der Acutus-Gruppe können hingegen ein recht ausgeprägtes Territorialverhalten aufweisen und kommen auch in der Natur nicht in Gruppen der eigenen Art, sondern eher alleine, paarweise oder auch zusammen mit anderen meist ähnlich gefärbten kurzschnäuzigen Corydoras-Arten vor.

Ernährung 
Rote Mückenlarven, Tubifex, Enchyträen (alle: lebend) werden gern genommen. Unter Aquarienbedingungen ist hochwertiges Trockenfutter (in Tablettenform) eine gute Ergänzung. In der Fachliteratur mehrfach berichtet und häufig zu beobachten ist die Aufnahme von Detritus (Schweb- und Sinkstoffe organischer Herkunft aus pflanzlichen und tierischen Gewebeteilen) vom Bodengrund. Mulm wird daher ständig durchwühlt und gefressen.

Systematik 
Es gibt inzwischen fast 160 gültige Arten. Corydoras gilt als paraphyletische Sammelgattung, d. h., dass die Gattung nicht alle Nachkommen der jüngsten gemeinsamen Stammform umfasst. So stehen die Arten der inzwischen nicht mehr als valide angesehenen Gattung Brochis z. B. verwandtschaftlich innerhalb der Gattung Corydoras und, wie eine jüngste Studie zeigt, auch die Gattungen Aspidoras und Scleromystax. Die Autoren der Studie, die darin Fälle von Müllerscher Mimikry zwischen verschiedenen Corydoras-Arten zeigen, untersuchten insgesamt über 400 beschriebene und unbeschriebene Corydoras-Arten und Farbformen, teilten sie in neun Verwandtschaftslinien (inklusive Aspidoras und Scleromystax) und schlugen für einige neue Gattungsnamen vor.

Vereinfachtes Kladogramm der Panzerwelse nach Alexandrou et al.

Corydoras acutus-Gruppe (Corydoras Sensu stricto) 

 Corydoras acutus Cope, 1872
 Corydoras amapaensis Nijssen, 1972
 Corydoras areio Knaack, 2000
 Corydoras aurofrenatus Eigenmann & Kennedy, 1903
 Corydoras blochi Nijssen, 1971
 Corydoras cervinus Rössel, 1962
 Corydoras coriatae Burgess, 1997
 Corydoras cortesi Castro, 1987
 Corydoras desana Lima & Sazima, 2017
 Corydoras ellisae Gosline, 1940
 Corydoras filamentosus Nijssen & Isbrücker, 1983
 Corydoras fowleri Böhlke, 1950
 Corydoras geoffroy La Cépède, 1803 (Typusart)
 Corydoras heteromorphus Nijssen, 1970
 Corydoras maculifer Nijssen & Isbrücker, 1971
 Corydoras narcissus Nijssen & Isbrücker, 1980
 Corydoras negro Knaack, 2004
 Corydoras orcesi Weitzman & Nijssen, 1970
 Corydoras ourastigma Nijssen, 1972
 Corydoras oxyrhynchus Nijssen & Isbrücker, 1967
 Corydoras pastazensis Weitzman, 1963
 Corydoras saramaccensis Nijssen, 1970
 Corydoras sarareensis Dinkelmeyer, 1995
 Corydoras semiaquilus Weitzman, 1964
 Corydoras septentrionalis Gosline, 1940 (Möglicherweise ein Synonym von Corydoras cortesi)
 Corydoras serratus Sands, 1995
 Corydoras simulatus Weitzman & Nijssen, 1970
 Corydoras solox Nijssen & Isbrücker, 1983
 Corydoras spilurus Norman, 1926
 Corydoras stenocephalus Eigenmann & Allen, 1942
 Corydoras treitlii Steindachner, 1906
 Corydoras vittatus Nijssen, 1971
 Corydoras zawadzkii Tencatt & Ohara, 2016

Freischwimmende Zwergpanzerwelse („Microcorydoras“) 

 Corydoras guapore Knaack, 1961
 Sichelfleckpanzerwels (Corydoras hastatus Eigenmann & Eigenmann, 1888)
 Corydoras mamore Knaack, 2002
 Corydoras paucerna Knaack, 2004
 Zwergpanzerwels (Corydoras pygmaeus Knaack, 1966)

Corydoras elegans-Gruppe („Gastrodermus“) 

 Corydoras bilineatus Knaack, 2002
 Schraffierter Panzerwels (Corydoras elegans Steindachner, 1877)
 Corydoras gracilis Nijssen & Isbrücker, 1976
 Corydoras nanus Nijssen & Isbrücker, 1967
 Corydoras napoensis Nijssen & Isbrücker, 1986
 Corydoras nijsseni Sands, 1989
 Gewellter Panzerwels (Corydoras undulatus Regan, 1912)

Corydoras paleatus-Gruppe 

 Corydoras albolineatus Knaack, 2004
 Corydoras carlae Nijssen & Isbrücker, 1983
 Corydoras cochui Myers & Weitzman, 1954
 Corydoras diphyes Axenrot & Kullander, 2003
 Corydoras ehrhardti Steindachner, 1910
 Corydoras flaveolus Nijssen & Isbrücker, 1983
 Corydoras gryphus Tencatt et al., 2014
 Corydoras longipinnis Knaack, 2007
 Corydoras lymnades Tencatt et al., 2013
 Blauer Panzerwels (Corydoras nattereri Steindachner, 1877)
 Corydoras ortegai Britto, Lima & Hidalgo, 2007
 Marmorierter Panzerwels (Corydoras paleatus Jenyns, 1842)
 Corydoras potaroensis Myers, 1927
 Corydoras reynoldsi Myers & Weitzman, 1960
 Corydoras steindachneri Isbrücker & Nijssen, 1973
 Corydoras tukano Britto & Lima, 2003

Corydoras aeneus-Gruppe („Osteogaster“) 

 Metallpanzerwels (Corydoras aeneus Gill, 1858)
 Corydoras eques Steindachner, 1887
 Corydoras melanotaenia Regan, 1912
 Rostpanzerwels (Corydoras rabauti La Monte, 1941)
 Corydoras zygatus Eigenmann & Allen, 1942

Spitzschnäuzige Panzerwelse 

 Silberstreifen-Panzerwels (Corydoras agassizii Steindachner, 1877)
 Corydoras ambiacus Cope, 1872
 Corydoras approuaguensis Nijssen & Isbrücker, 1983
 Corydoras arcuatus Elwin, 1939
 Corydoras bifasciatus Nijssen, 1972
 Corydoras brittoi Tencatt & Ohara, 2016
 Hoher Panzerwels (Corydoras britskii Nijssen & Isbrücker, 1983)
 Corydoras condiscipulus Nijssen & Isbrücker, 1980
 Corydoras crimmeni Grant, 1998
 Corydoras crypticus Sands, 1995
 Corydoras delphax Nijssen & Isbrücker, 1983
 Corydoras difluviatilis Britto & Castro, 2002
 Corydoras ephippifer Nijssen, 1972
 Corydoras garbei Ihering, 1911
 Corydoras geryi Nijssen & Isbrücker, 1983
 Corydoras gomezi Castro, 1986
 Prachtcorydoras (Corydoras haraldschultzi Knaack, 1962) 
 Imitator-Panzerwels (Corydoras imitator Nijssen & Isbrücker, 1983)
 Corydoras incolicana Burgess, 1993
 Corydoras isbrueckeri Knaack, 2004
 Corydoras lamberti Nijssen & Isbrücker, 1986
 Corydoras latus Pearson, 1924
 Leopardpanzerwels (Corydoras leopardus Myers, 1933)
 Spitzkopf-Smaragdpanzerwels (Corydoras multiradiatus Orcés V., 1960)
 Corydoras noelkempffi Knaack, 2004
 Corydoras ornatus Nijssen & Isbrücker, 1976
 Corydoras orphnopterus Weitzman & Nijssen, 1970
 Corydoras pantanalensis Knaack, 2001
 Corydoras pinheiroi Dinkelmeyer, 1995
 Corydoras pulcher Isbrücker & Nijssen, 1973
 Netz-Panzerwels (Corydoras reticulatus Fraser-Brunner, 1938)
 Flaggenschwanz-Panzerwels (Corydoras robineae Burgess, 1983)
 Corydoras robustus Nijssen & Isbrücker, 1980
 Corydoras seussi Dinkelmeyer, 1996
 Corydoras sodalis Nijssen & Isbrücker, 1986
 Corydoras spectabilis Knaack, 1999
 Smaragdpanzerwels (Corydoras splendens Castelnau, 1855)
 Corydoras sychri Weitzman, 1960
 Corydoras virginiae Burgess, 1993

Kurzschnäuzige Panzerwelse („Hoplisoma“) 

 Corydoras acrensis Nijssen, 1972
 Adolfos Panzerwels (Corydoras adolfoi Burgess, 1982)
 Corydoras amandajanea Sands, 1995
 Corydoras amphibelus Cope, 1872
 Corydoras apiaka Espíndola et al., 2014
 Corydoras araguaiaensis Sands, 1990
 Corydoras armatus (Günther, 1868)
 Corydoras atropersonatus Weitzman & Nijssen, 1970
 Corydoras axelrodi Rössel, 1962
 Corydoras baderi Geisler, 1969
 Corydoras bicolor Nijssen & Isbrücker, 1967
 Corydoras boehlkei Nijssen & Isbrücker, 1982
 Corydoras boesemani Nijssen & Isbrücker, 1967
 Corydoras bondi Gosline, 1940
 Corydoras breei Nijssen & Isbrücker, 1992
 Corydoras brevirostris Fraser-Brunner, 1947
 Corydoras burgessi Axelrod, 1987
 Lunik-Panzerwels (Corydoras caudimaculatus Rössel, 1961)
 Einfarbiger Panzerwels (Corydoras concolor Weitzman, 1961)
 Corydoras copei Nijssen & Isbrücker, 1986
 Corydoras coppenamensis Nijssen, 1970
 Corydoras cruziensis Knaack, 2002
 Sands’ Panzerwels (Corydoras davidsandsi Black, 1987)
 Corydoras duplicareus Sands, 1995
 Corydoras evelynae Rössel, 1963
 Corydoras eversi Tencatt & Britto, 2016
 Corydoras gossei Nijssen, 1972
 Stromlinien-Panzerwels (Corydoras granti Tencatt et al., 2019)
 Corydoras griseus Holly, 1940
 Corydoras guianensis Nijssen, 1970
 Marmorierter Zwergpanzerwels (Corydoras habrosus Weitzman, 1960)
 Juli-Panzerwels (Corydoras julii Steindachner, 1906)
 Corydoras knaacki Tencatt & Evers, 2016
 Corydoras kanei Grant, 1998
 Schwarzflossen-Panzerwels (Corydoras leucomelas Eigenmann & Allen, 1942)
 Corydoras loretoensis Nijssen & Isbrücker, 1986
 Schrägband-Panzerwels (Corydoras loxozonus Nijssen & Isbrücker, 1983)
 Fleckpanzerwels (Corydoras melanistius Regan, 1912)
 Kopfbinden-Panzerwels (Corydoras melini Lönnberg & Rendahl, 1930)
 Meta-Panzerwels (Corydoras metae Eigenmann, 1914)
 Corydoras multimaculatus Steindachner, 1907
 Corydoras oiapoquensis Nijssen, 1972
 Corydoras osteocarus Böhlke, 1951
 Panda-Panzerwels (Corydoras panda Nijssen & Isbrücker, 1971)
 Corydoras paragua Knaack, 2004
 Corydoras parallelus Burgess, 1993
 Corydoras polystictus Regan, 1912
 Gepunkteter Panzerwels (Corydoras punctatus Bloch, 1794)
 Corydoras sanchesi Nijssen & Isbrücker, 1967
 Schwartz’ Panzerwels (Corydoras schwartzi Rössel, 1963)
 Corydoras similis Hieronimus, 1991
 Corydoras sipaliwini Hoedeman, 1965
 Sterbas Panzerwels (Corydoras sterbai Knaack, 1962´)
 Corydoras surinamensis Nijssen, 1970
 Dreibinden-Panzerwels (Corydoras trilineatus Cope, 1872)
 Corydoras weitzmani Nijssen, 1971
 Corydoras xinguensis Nijssen, 1972

Nicht zugeordnet 

 Corydoras benattii Espíndola et al., 2018 
 Corydoras costai Ottoni et al., 2016
 Corydoras froehlichi Tencatt et al., 2016
 Corydoras gladysae Calviño & Alonso, 2010
 Corydoras hephaestus Ohara et al., 2016
 Corydoras lacrimostigmata Tencatt et al., 2014
 Corydoras micracanthus Regan, 1912
 Corydoras pavanelliae Tencatt & Ohara, 2016
 Corydoras petracinii Calviño & Alonso, 2010

Quellen

Einzelnachweise

Literatur 
 Hans-Georg Evers: Panzerwelse: Aspidoras, Brochis, Corydoras. Ulmer Verlag. 1994 Stuttgart, ISBN 3-8001-7286-0.
 Günther Sterba: Süsswasserfische der Welt. 2. Auflage. Urania, Leipzig/Jena/Berlin 1990, ISBN 3-332-00109-4.
 Axel Zarske: Corydoradinae, Corydoras, Corydoras […]. In: Claus Schaefer, Torsten Schröer (Hrsg.): Das große Lexikon der Aquaristik. Eugen Ulmer, Stuttgart 2004, ISBN 3-8001-7497-9, S. 257–277.

Weblinks 

 
 Deutschsprachige Seite über Welse
 Corydoras-Datenbank
 Corydoras-Datenbank mit umfangreichem Bildmaterial

Panzer- und Schwielenwelse
Callichthyidae